Теренс:

 Теренс Мецский (ум. 520) — епископ Мецский. Святой Католической церкви.
 Теренс Хилл (род. 1939) — актёр итальянского происхождения.

Персонаж

 Теренс — персонаж мультсериала Angry Birds и Злые птички.

См. также 
 Терентий